Georges-Louis Arlaud (1869-1944), photographe et éditeur d'albums de photographies ;
 Jean Arlaud (1896 - 1938), médecin et alpiniste français ;
 Jacques-Antoine Arlaud (1668-1743), peintre miniaturiste genevois ;
 Louis-Ami Arlaud-Jurine (1751-1829), portraitiste miniaturiste suisse;
 Marc-Louis Arlaud (1772 - 1845), peintre portraitiste suisse ;
 Rodolphe-Maurice Arlaud (1911 - 2002), scénariste suisse ;
 Swann Arlaud (1981-), acteur français ;
 Yan Arlaud (1956-), chef décorateur français.